

Calcio
 Primera División 2013-2014 – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 2013-2014 – edizione del campionato cileno di calcio
 Primera División 2013-2014 – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 2013-2014 – edizione del campionato venezuelano di calcio

Calcio a 5
 Primera División 2013-2014 (calcio a 5) – edizione del campionato spagnolo di calcio a 5